Comanche County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Comanche County (Kansas)
 Comanche County (Oklahoma)
 Comanche County (Texas)